Гржебин — фамилия; имеет женскую форму Гржебина.
 Гржебин, Зиновий Исаевич (первоначально Зейлик Шиевич Гржебин; 1877—1929) — российский художник-карикатурист и график, издатель, редактор.
 Гржебин, Товий Зиновьевич (1922—1994) — физик, экономист и предприниматель, издатель.